Plaats in Indonesië
Blang Panyang (Kuala Batee), een plaats in het regentschap Aceh Barat Daya van de provincie Atjeh
Blang Panyang (Muara Satu), een plaats in het regentschap Lhokseumawe van de provincie Atjeh
Blang Panyang (Seunagan Timur), een plaats in het regentschap Nagan Raya van de provincie Atjeh
Blang Panyang (Simpang Mamplam), een plaats in het regentschap Bireuen van de provincie Atjeh